Waking Up – album di Topper Headon del 1986
 Waking Up – singolo degli Elastica del 1995
 Waking Up – album di Bethany Dillon del 2007
 Waking Up – album degli OneRepublic del 2009
 Waking Up – singolo degli Starset del 2020